Gostomin ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:
 Gostomin (Ojrzeń), Dorf in der Gmina Ojrzeń in der Woiwodschaft Masowien
 Gostomin (Radowo Małe), deutsch Justemin, Dorf in der Gmina Radowo Małe in der Woiwodschaft Westpommern